Горшенёв — русская фамилия. Известные носители:

 Горшенёв, Алексей Юрьевич (род. 1975) — российский рок-музыкант, лидер группы «Кукрыниксы».
 Горшенёв, Виктор Михайлович (1924—1993) — советский и украинский учёный-правовед, специалист в области теории государства и права.
 Горшенёв, Михаил Юрьевич (1973—2013) — российский рок-музыкант, лидер группы «Король и Шут».

См. также 
 «Горшенёв» — музыкальная группа.